«Это время любви» — третий сборник песен российской певицы Валерии.

История выхода альбома

Рецензии музыкальных критиков 
Алексей Мажаев из агентства InterMedia оценил альбом в 3 балла из 5. Рецензент посчитал композиции «Это время любви», «Сердце из стекла», «Мы боимся любить» тяжёловесными эстрадными песнями. По его мнению, песня «Ты моя» выполнена «в такой же излишне драматичной стилистике», и что «настоящими народными эти песни не становятся». Рецензент посчитал, что песня «По Серпантину» не совсем удачно расположена в списке композиций, так как «сразу следом идут самые бронебойные хиты сборника «Часики» и «Мы вместе», быстро вытесняющие впечатления от предыдущих песен». Также была отмечена англоязычная композиция The Party's Over, в которой «элементы рок-н-ролла удачно сочетаются с элементами кабаре».

Список композиций

Ссылки

Примечания 

Альбомы Валерии
Альбомы на русском языке
Альбомы России